Адольф () — немецкие имя и фамилия.

Персоналии 
 Адольф — мужское личное имя.

Носители имени 
 Адольф (1743—1803) — ландграф Гессен-Филипсталь-Бархфельда из Гессенского дома.
 Адольф (до 1250—1298) — король Германии XIII века.
 Адольф (1817—1905) — великий герцог Люксембургский.
 Адольф (1434—1441) — герцог Баварии-Мюнхен в 1435—1441 гг.
 Адольф (1438—1477) — герцог Гельдерна и граф Цютфена в 1465—1471 годах.
 Адольф (ум. 1500) — граф Ольденбурга с 1482 года.
 Адольф (ум. 1437) — герцог Берга с 1408 года, герцог Юлиха (под именем Адольф I) с 1423 года.
 Густав II А́дольф — король Швеции
 
 
 
 
 Адольф Вильгельм Саксен-Эйзенахский (1632—1668) — герцог Саксен-Эйзенахский с 17 мая 1662 года.
 Адольф Гольштейн-Готторпский (1526—1586) — первый герцог Гольштейн-Готторпский, основатель Гольштейн-Готторпской линии Ольденбургской династии.
 Адольф Кордовский (ум. 850) — одни из кордовских мучеников.
 Адольф Фредерик, герцог Кембриджский (1774—1850) — британский фельдмаршал, младший сын английского короля Георга III.
 Адольф фон Текленбург — монах-цистерцианец и епископ Оснабрюка.
 Адольф Шаумбург-Липпский (1859—1916) — регент княжества Липпе с 1895 по 1897 год.

Фамилия 
 Адольф, Андрей Викентьевич (1857—1905) — российский педагог, переводчик и филолог.
 Адольф, Викентий Андреевич (1885—1966) — русский и советский искусствовед и краевед.
 Адольф, Виктор Эдуардович (1894—1936) — советский лётчик-испытатель.
 Адольф, Герхард (род. 1937) — немецкий легкоатлет, актёр и телеведущий.
 Адольф, Йозеф (1898—1951) — чехословацкий двоеборец и лыжник, участник первых зимних Олимпийских игр 1924.
 Адольф, Курт (1921—2012) — немецкий автогонщик.
 Адольф, Надежда Августиновна (более известна под фамилией Надеждина; 1905—1992) — русская советская писательница, поэтесса и переводчик, автор книг для детей.
 Адольф, Тамара Августиновна (1912—2001) — зоолог, преподаватель МГПУ, автор популярных книг и статей по заповедному делу.

Прочее

См. также 
 Адольф Нассау
 Адольф Фридрих

Примечания